Imdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Imdahl (* 1985), deutsche Moderatorin, Sängerin, Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Georg Imdahl (* 1961), deutscher Kunstkritiker und Hochschullehrer
 Heinz Imdahl (1924–2012), deutscher Opernsänger
 Johannes Imdahl, deutscher Kameramann
 Max Imdahl (1925–1988), deutscher Kunsthistoriker
 Thomas Imdahl (* 1970), deutscher Eishockeyspieler